Торкуато Антонио де Альвеар-и-Саэнс де ла Кинтанилья (; 21 апреля 1822, Монтевидео — 8 декабря 1890, Буэнос-Айрес) — аргентинский консервативный политический деятель, первый мэр Буэнос-Айреса. Представитель : сын верховного правителя Аргентины генерала Карлоса Мария де Альвеара, отец президента Марсело Торкуато де Альвеара.

В 1880-х годах произошла так называемая , то есть административное разделение города и провинции Буэнос-Айрес. В связи с этим появилась должность мэра столицы. Первым градоначальником по назначению президента Хулио Рока стал в 1883 году де Альвеар. В период его руководства Буэнос-Айресом в городе была расширена дорожная сеть коммуникаций, налажено электрическое и водоснабжение, уличное освещение, развивался общественный транспорт. Альвеар стал одним из инициаторов бурного строительства города в конце XIX века. В частности, с его именем связано строительство и реконструкция площади Пласа-де-Майо и улицы Авенида-де-Майо.

В 1890, спустя десять лет после смерти Альвеара, ему был установлен памятник в районе Реколета. Именем губернатора названа  аргентинской столицы.

Ссылки 
 Genealogía de la Familia Alvear Genealogías de Buenos Aires 
 El intendente de la tercera fundación 
 Plaza Intendente Alvear 

Мэры Буэнос-Айреса
Семья Альвеар